Kometa nad Doliną Muminków – powieść Tove Jansson, druga z serii książek o Muminkach
 Kometa nad Doliną Muminków –  japońsko-holenderski film animowany, fabularna wersja książki Tove Jansson pod tym samym tytułem

Zobacz też